Birds of Prey è un cortometraggio muto del 1913 diretto da J.P. McGowan.

Trama

Produzione
Il film fu prodotto dalla Kalem Company. Venne girato a Glendale, in California.

Distribuzione
Distribuito dalla General Film Company, il film - un cortometraggio di una bobina -  uscì nelle sale cinematografiche USA il 30 luglio 1913.

Collegamenti esterni
 

Cortometraggi drammatici